В математике константой Чигера (также числом Чигера или изопериметрическим числом) графа называется числовая характеристика графа, отражающая, есть ли у графа «узкое место» или нет. Константа Чигера как способ измерения наличия «узкого места» представляет интерес во многих областях, например, для создания сильно связанных компьютерных сетей, для тасования карт и в топологии малых размерностей (в частности, при изучении гиперболических 3-мерных многообразий). Названа в честь математика .

Определение
Пусть  — ненаправленный граф со множеством вершин  и дуг . Пусть для набора вершин   означает набор всех дуг, соединяющих вершины набора  с вершинами, не принадлежащими :

Напомним, что дуги не направлены, так что дуга  — это та же дуга, что и .

Тогда константа Чигера графа  (обозначается ) определяется как

Константа Чигера строго положительна тогда и только тогда, когда граф  связен. 
Интуитивно понятно, что если константа Чигера мала, но положительна, в графе есть «узкое место», в том смысле, что имеются два «больших» множества вершин с «небольшим» числом связей (дуг) между ними. Константа Чигера «велика», если любое деление множества вершин на два подмножества оставляет «большое» число связей между этими подмножествами.

Пример: компьютерная сеть

Представим себе, что необходимо разработать сетевую конфигурацию, в которой константа Чигера велика (по меньшей мере, существенно отличается от нуля), даже если |V(G)| (число компьютеров в сети) велико.

Например, имеется N ≥ 3 компьютеров, объединённых в кольцо, образуя граф GN. Пронумеруем компьютеры числами 1, 2, ..., N в кольце по часовой стрелке. C математической точки зрения имеется граф с множеством вершин

и множество дуг 

Возьмём в качестве множества A  этих компьютеров, находящихся в цепочке:

Ясно, что

так что

 при 

Этот пример показывает верхнюю границу константы Чигера h(GN), и она стремится к нулю при стремлении N к бесконечности. Следовательно, мы можем рассматривать сеть компьютеров, объединённых в кольцо, как состоящую из сплошных «узких мест» для больших N, и это понятно в практическом смысле. Стоит одному компьютеру в кольце выйти из строя, и скорость обмена резко упадёт. При выходе из строя двух не соединённых друг с другом компьютеров сеть распадётся на две несвязанные части.

Неравенство Чигера
Константа Чигера особенно важна в контексте графов-экспандеров, поскольку служит мерилом охвата графа его дугами. Так называемое неравенство Чигера связано со спектральным зазором и содержит константу Чигера.

См. также 
 Алгебраическая связность
 
 Проводимость графа
 Связность
 Экспандер (теория графов)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Теория графов
Инварианты графов